Spodnja Rečica (Rečica ob Savinji), plaats in Slovenië, gemeente Rečica ob Savinji
 Spodnja Rečica (Laško), plaats in Slovenië, gemeente Laško.